Матчи группы D чемпионата мира 2022 года прошли с 22 по 30 ноября 2022 года. В группе сыграли сборная Франции (действующие чемпионы), сборная Австралии, а также сборные Дании и Туниса. В плей-офф вышли сборные Франции и Австралии — команды, занявшие первое и второе место в группе.

Австралия, Дания и Франция также играли в одной группе на предыдущем чемпионате мира в России.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы D (Франция), который сыграл с командой, занявшей второе место в группе C (Польша).
 Команда, занявшая второе место в группе D (Австралия), сыграл с победителем группы C (Аргентина).

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Дания — Тунис 
Команды ранее встречались два раза, в последний раз — в 2002 году (победа Дании со счётом 2:1).

Франция — Австралия 
Команды ранее встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года (победа Франции со счётом 2:1). В 2001 году Австралия обыграла Францию на Кубке конфедераций.

Тунис — Австралия 
Команды ранее встречались два раза, в последний раз — в 2005 году (победа Туниса со счётом 2:0 на Кубке конфедераций).

Франция — Дания 
Команды ранее трижды встречались на групповых этапах чемпионатов мира (победа Франции со счётом 2:1 в 1998 году, победа Дании со счётом 2:0 в 2002 году и безголевая ничья в 2018 году).

Австралия — Дания 
Команды ранее встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года (ничья 1:1).

Тунис — Франция 
Команды ранее встречались четыре раза, в последний раз — в 2010 году (ничья 1:1 в товарищеском матче).

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022